Srpska nogometna liga je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1951.  Sudjelovalo je 14 klubova s cijelog područja NR Srbije, a prvak je bila "Sloga" iz tadašnjeg Rankovićeva. 

Zbog reorganizacije ligaškog sustava za 1952. godinu, liga je rasformirana.

Ljestvica 

 Rankovićevo - tadašnji naziv za Kraljevo 
 Zemun - danas dio naselja Beograd 
 "Jedinstvo" iz Paraćina se do drugog dijela prvenstva zvalo "Radnik"

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Kvalifikacije za ulazak u ligu 
Prije nego što je donesena odluka o rasformiranju lige za 1952., u narednu sezonu Srpske lige su trebali ući prvaci Vojvodine - "Trgovački" iz Novog Sada i Kosova - "Kosovo" iz Prištine.  
U kvalifikacijama je sudjelovalo šest prvaka oblasnih liga s područja Uže Srbije - Beogradske oblasti, Kragujevačke oblasti, Niške oblasti, Timočke oblasti, Titovoužičke oblasti i Beogradske lige. Prve dvije momčadi iz kvalifikacija su se trebale plasirati u "Srpsku ligu".  

 Ljestvica 

 Titovo Užice - tadašnji naziv za Užice 
 "Srpska liga"'' je ukinuta, te su kvalifikacije na kraju bile nepotrebne 

 Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Vojvođanska liga 1951.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 exyufudbal.in.rs, Nogometno prvenstvo FNRJ 1951., Srpska liga, wayback arhiva 
 fsgzrenjanin.com, Period 1944. - 1955., pristupljeno 6. siječnja 2019. 
  

SRB 1951 1
SRB 1 republička 
1951 1 SRB 1
1951